Lesachtal kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Lesachtal (dal), Kärnten, 
 Lesachtal (kommun), Kärnten,